Ramani ist der Familienname folgender Personen:

 N. Ramani (1934–2015), indischer Flötist
 Sheila Ramani (eigentlich: Sheela Kewalramani; 1932–2015), indische Filmschauspielerin